

Toponymie

 Dębie est un village de la voïvodie de Mazovie
 Dębie est un village de la voïvodie d'Opole
 Dębie est un village de la voïvodie de Silésie